Пятачо́к:

 «Пятачок» — мультфильм 1977 года
 Пятачок — имя поросенка, персонажа книг А. Милна о Винни-Пухе
 Пятачок — нос свиных.

См. также 
 Ивановский пятачок
 Невский пятачок